15-й полк может означать:

Пехотные полки 
 Шлиссельбургский 15-й пехотный полк
 15-й полк лёгкой пехоты
 Тифлисский 15-й гренадерский полк
 15-й егерский полк

Стрелковые полки 
 15-й стрелковый полк
 Сибирский 15-й стрелковый полк
 Финляндский 15-й стрелковый полк
 Туркестанский 15-й стрелковый полк

Кавалерийские полки 
 Украинский 15-й гусарский полк
 Татарский 15-й уланский полк
 15-й драгунский Тверской полк
 Переяславский 15-й драгунский полк
 15-й гусарский полк (Австро-Венгрия)

Прочее 
 15-й отдельный полк Национальной гвардии Украины

Примечания